George Brown (1790-1865) – generale inglese
 George Brown (1903-1948) – calciatore e allenatore inglese
 George Brown (1818-1880) – politico e giornalista canadese di origine scozzese
 George Brown (1914-1985) – politico britannico
 George Brown – cestista statunitense

Pagine correlate 
George Browne
Brown George, dolce giamaicano